Sankuru est un nom propre qui peut désigner 2 choses en République démocratique du Congo :
 la Sankuru, une rivière affluent de la Kasaï ; 
 la province de Sankuru, nommée d'après la rivière.